Stanno suonando la nostra canzone (They're Playing Our Song) – musical di Neil Simon del 1979
 Stanno suonando la nostra canzone – album di Gigi Proietti e Loretta Goggi del 1981